Szűcs György (1986) vállalkozó, okleveles közgazdász, művész
 Szűcs György (1912–1991) világbajnoki ezüstérmes labdarúgó
 Szűcs György (1949) vállalkozó, politikus, az IPOSZ elnöke
 Szűcs György (1960) művészettörténész
 Szűcs György Esztergom főbírója 1714–1715-ben